Symphysos är ett släkte av svampar. Symphysos ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Symphysos